Luis Bermejo Prieto (n. 1969), actor espanyol format a l'escola de Cristina Rota
 Luis Bermejo Rojo (1931-2015), dibuixant de còmics espanyol
 Luis Bermejo Vida (1880-1941), químic i polític espanyol, alcalde de València, governador civil i rector de la Universitat Complutense de Madrid